Бирр () — топоним и фамилия.

Топоним 
 Бирр — город в Ирландии, в графстве Оффали (провинция Ленстер).
 Замок Бирр — большой замок в городе Бирр графства Оффали, Ирландия.
 Бирр (Аргау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Фамилия 
 Бирр, Кевин (род. 1969) — американский кёрлингист.
 Бирр, Тодд (род. 1968) — американский кёрлингист.

См. также 
 Бир